John Mowbray kan syfta på bland andra:

* John Mowbray, 2:e baron Mowbray (1286–1321/1322), engelsk ädling
 John Mowbray, 3:e baron Mowbray (1310–1361),  engelsk ädling
 John Mowbray, 4:e baron Mowbray (1340–1368),  engelsk ädling
 John Mowbray, 1:e earl av Nottingham (1365–1379),  engelsk ädling 
 John Mowbray, 2:e hertig av Norfolk (1392–1432),  engelsk ädling
 John Mowbray, 3:e hertig av Norfolk (1415–1461),  engelsk ädling
 John Mowbray, 4:e hertig av Norfolk (1444–1476),  engelsk ädling